Lambelet ist der Familienname folgender Personen:

 Edouardos Lambelet (1820–1903), griechischer Komponist
 Ernest Lambelet (1872–1928), Schweizer Architekt
 Frédéric Lambelet (1817–1876), Schweizer Politiker und Händler
 Georgios Lambelet (1875–1945), griechischer Komponist und Musikschriftsteller
 Louis Constant Lambelet (1827–1882), Schweizer Politiker
 Napoleon Lambelet (1864–1932), griechisch-britischer Komponist
 Samuel Lambelet (1663–1727), deutscher Münzeisenschneider und Medailleur